Piltz ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Piltz (1855–1940), deutscher Mathematiker
 Eberhard Piltz (1942–2011), deutscher Journalist
 Ernst Piltz (1870–1929), deutscher Buchbindermeister und Politiker
 Georg Piltz (1925–2011), deutscher Kunsthistoriker und Schriftsteller
 Gisela Piltz (* 1964), deutsche Politikerin (FDP)
 Jan Piltz (1870–1930), polnischer Psychiater
 Klaus Piltz (1935–1993), deutscher Industriemanager
 Otto Piltz (1846–1910), deutscher Maler
 Rick S. Piltz († 2014), US-amerikanischer Regierungsbeamter und Lobbyist

Siehe auch:
 Biltz 
 Pils
 Pilz (Begriffsklärung)